Austerlitz kan syfta på:

 Slaget vid Austerlitz
 Austerlitz (datorspel) – ett datorspel
 Austerlitz (roman) – en roman från 2001 av W.G. Sebald

Geografi
 Austerlitz – tyska namnet på en stad i Mähren i Tjeckien, se Slavkov u Brna
 Austerlitz, Kentucky – ett kommunfritt område i Bourbon County
 Austerlitz, New York – en kommun (town) i Columbia County